Аллея (площадь) пионеров-героев — архитектурно-художественный мемориал (достопримечательность) Челябинска, объект культурного наследия регионального значения.

Мемориал был открыт к 250-летию Челябинска 14 сентября 1986 года. Посвящен юным борцам за свободу Родины, находится в городском парке отдыха Алое поле.

Мемориальный комплекс по своей композиции имеет форму полуовала, вытянутого вдоль центральной оси парка Алое поле. По периметру площади с восточной и западной сторон располагается невысокая стена с установленными на ней двенадцатью небольшими стелами (по шесть с каждой стороны). На стелах закреплены  портретов пионеров-героев, выполненных в виде барельефов и облицованных гранитом. Под портретами размещены геральдические элементы: пионерский значок и лента с именем героя.

В 1999 году под руководством архитектора Т. Г. Филлиповой был произведён капитальный ремонт памятников, и геральдические элементы, первоначально отлитые в бронзе, были заменены чугунными с тонированными покрытием, имитирующим бронзу. В состав комплекса входят шесть колонн, представляющих собой светильники-торшеры, выложенные из кирпича и облицованные гранитными плитами серого цвета. Покрытие площади было выполнено из тротуарной плитки.

Скульпторами барельефов стали:
 И. В. Бесчастнов («Марат Казей», «Володя Дубинин»),
 Б. А. Маганов («Вася Коробко», «Маркс Кротов»),
 Е. И. Макаров («Гриша Акопян», «Саша Ковалёв»),
 С. П. Манаенков («Зина Портнова»),
 А. П. Суленёв («Павлик Морозов», «Лёня Голиков»),
 М. И. Харламов («Коля Мяготин», «Валя Котик»),
 В. М. Цепелев («Кычан Джакыпов»).

Примечания

Ссылки 
 Историко-мемориальный комплекс «Площадь пионеров-героев»
 Мемориал пионеров героев (Челябинск)

Достопримечательности Челябинска
Аллеи
Пионеры-герои